The Slow Rush — четвёртый студийный альбом австралийской рок-группы Tame Impala, изданный 14 февраля 2020 года. Выпуску предшествовали синглы «Patience» и «Borderline», последний из которых стал первым синглом с альбома.

Об альбоме 

The Slow Rush получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков. На агрегаторе Metacritic альбом имеет средний балл 80 из 100 на основе 24 рецензий. Агрегатор AnyDecentMusic? присвоил пластинке оценку 7,8 из 10, основываясь на консенсусе критиков.

В июне 2020 года The Slow Rush был включён в список лучших на то время альбомов года изданием Stereogum.

Список композиций 
Автор музыки и слов — Кевин Паркер.

Участники записи 
 Кевин Паркер — исполнение музыки и песен, продюсирование, сведение, оформление обложки
 Грег Кальби — мастеринг
 Стив Фэллоун — мастеринг
 Глен Гётце — исполнительное продюсирование
 Нил Круг — фотография, дизайн, оформление обложки

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на английском языке
Альбомы Interscope Records
Альбомы Tame Impala